Niemcy:
 Vöhringen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm
 Vöhringen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil